Sud, punt cardinal.
 Punta Sud (Argentina).
 El Sud, pel·lícula de Víctor Erice.
 La Creu del Sud, constel·lació